Настасовка — название населённых пунктов на Украине:
 
 Настасовка — село в Томаковском районе Днепропетровской области.
 Настасовка — село в Хорольском районе Полтавской области.
 Настасовка — село в Близнюковском районе Харьковской области.
 Настасовка — бывшее село в Лозовском районе Харьковской области, присоединено к селу Михайловка в 1997 году